AFC-mästerskapet i futsal 2000 var ett internationellt mästerskap i futsal, för herrlandslag, som är medlemmar i förbundet AFC (Asiens fotbollskonfederation). Mästerskapet var den andra i ordningen av AFC-mästerskapet i futsal. Mästerskapet utgjorde kvalspelet till Världsmästerskapet i futsal 2000 i Guatemala, där de tre bäst placerade lagen kvalificerade sig till VM.

Iran blev mästare efter att ha besegrat Kazakstan i finalen. Värdnationen Thailand besegrade Japan i matchen om tredjepris.

Totalt spelades 20 matcher, där 223 mål gjordes. Therdsak Chaiman från Thailand blev mästerskapets främsta målskytt, med 11 gjorda mål.

Resultat

Gruppspel
Gruppspelet avgjordes under perioden 5–9 maj. Lagen delades in i två grupper om fem, respektive fyra lag. De två bäst placerade lagen ur respektive grupp kvalificerade sig till utslagsspelet

De fyra bäst placerade lagen i gruppspelet var Iran och Japan från grupp A, samt Kazakstan och Thailand från grupp B.

Grupp A

Grupp B

Utslagsspel

Semifinaler

Match om tredjepris

Final

Referenser

 
AFC